Entretenimento
Farra do boi
7501 Farra - um asteroide

Desambiguação